Der Begriff Verkehrsmodell bezeichnet:

 eine Verkehrstheorie in der Nachrichtentechnik, siehe Verkehrsmodell (Nachrichtentechnik).

 die Darstellung der Verkehrsnachfrage im Verkehrsmodell, siehe Verkehrsmodell (Verkehrsplanung).